Сепик — река на острове Новая Гвинея, протекающая по территории Папуа — Новой Гвинеи и частично Индонезии.
 Сепик — группа папуасских языков.
 Sepik Vallis — долина на Марсе
 Сепик — грубый хлеб из пшеницы
 SEPIC — single-ended primary-inductor converter

См. также 
 Восточный Сепик — провинция Папуа — Новой Гвинеи.
 Западный Сепик — современная провинция Сандаун Папуа — Новой Гвинеи.
 Сепик-раму — группа папуасских языков.